Grüne Nummer ist die Bezeichnung für:

 Freephone
 Kfz-Kennzeichen (Deutschland)#Grüne Kennzeichen – steuerbefreite Fahrzeuge in Deutschland